Диде () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Диде, Анна Дементьевна (род. 1924) — колхозница, свинарка, Герой Социалистического Труда.
 Диде, Франсуа (1802—1877) — швейцарский художник—пейзажист.